«Культурное наследие Узбекистана. Собрание Государственного музея Востока» (узб.Ўзбекистон Маданий Мероси Шарк Давлат Музейида; eng The Cultural Heritage of Uzbekistan in the State Museum of Oriental Art) — I том проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» реализуемого Всемирным Обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана в рамках Международного проекта «Культурное наследие Узбекистана».

О книге-альбоме 
Книга-альбом «Культурное наследие Узбекистана. Собрание Государственного музея Востока» посвящена предметам древнего, средневекового и современного искусства, происходящим с территории современного Узбекистана, которые находятся в коллекции Государственного музея Востока в Москве. В их числе экспонаты, относящиеся к трем религиозным традициям Хорезма и Северной Бактрии с IV в. до н. э. по IV в. н. э. — культ плодородия, эллинистические культы и верования, буддизм. Уникальные находки, обнаруженные историком искусства Борисом Денике в Старом Термезе, среди которых ганчевый декор дворца термезских правителей, буддийские скульптуры III в. н. э. из Каратепа, скульптурная голова Будды, покрытая позолотой. В книге-альбоме впервые опубликованы некоторые образцы вышивок и керамики, а также надписи на резных блюдах, переведенные узбекистанским востоковедом Бахтиером Бабаджановым.

Также в альбом включены произведения искусства XIX-XX веков — ювелирные и резные изделия, керамика, традиционный текстиль, работы ряда современных живописцев Центральной Азии: Льва Бурэ, Павла Бенькова, Александра Волкова, Урала Тансыкбаева.

Краткое содержание книги-альбома 
 О проекте «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»
 Культурное наследие Узбекистана в Государственном музее Востока
 Предметы древнего и средневекового искусства
 Ювелирные изделия XIX—XX веков
 Художественный металл XIX—XX веков
 Резьба по камню XIX века
 Керамика XIX—XX веков
 Традиционный текстиль XIX—XX веков
 Современное изобразительное искусство
 Наследие, объединяющее народы

История создания 
Для создания первой книги-альбома авторы идеи обратились в российский Государственный музей Востока в 2015 году. Проект поддержал генеральный директор Музея Александр Седов, а Тигран Мкртычев, который на тот момент занимал должность заместителя директора Музея, принял участие в подготовке альбома и стал одним из авторов издания.

Презентация 
Презентация книги-альбома состоялась на I Международном научно-культурном конгрессе «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами», который прошел в Ташкенте и Самарканде в мае 2017 году. Еще одна презентация тома состоялась в Санкт-Петербурге на следующем Конгрессе в июне 2018 года.

Руководители проекта 
Идеологом и автором серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» является председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Научным руководителем Проекта являлся академик Эдвард Ртвеладзе.

Читать книгу 
«Культурное наследие Узбекистана. Собрание Государственного музея Востока»

Документальный фильм 
Собрание Государственного музея Востока

См. также 
Всемирное Общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана

Международный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"

Культура Узбекистана

История Узбекистана

Примечания 

Культурное наследие Узбекистана
История Узбекистана
Музеи России
Музеи Москвы
Узбекистан